est une chanson du groupe britannique The Cure, tirée de l'album The Head on the Door en 1985. 

Elle est connue pour sa réputation de chanson sombre et mélancolique. 

Elle a été jouée lors du concert The Cure In Orange en 1987.

En 2011, pour le film de cité La Vengeance de Morsay, elle fut utilisée.

Notes et références 

Chanson interprétée par The Cure
Chanson de 1985